Válec je geometrii prostorové těleso, které vznikne posunem rovinné křivky podél přímky neležící v rovině křivky.

V praxi se slovem válec obvykle označují předměty odpovídající geometrickému popisu rotačního válce, nebo zařízení, kde tvoří takový válec nejvýznamnější část.

 Odměrný válec – nádoba (většinou skleněná) na kapaliny s ryskami, označujícími objem náplně
 Válec (motor) – uzavřený pracovní prostor pístového spalovacího motoru nebo parního stroje
 Hydraulický válec – součást hydraulických zařízení jako jsou lisy, zvedáky atd.
 Silniční válec – stavební stroj, jehož podvozek je alespoň z části tvořen válci a slouží k zarovnávání a zhutňování povrchu komunikací
 Parní válec je výše zmíněný stroj, poháněný parním strojem
 Vibrační válec – silniční válec doplněný pro zvýšení účinku vibračním zařízením
 Válec (zemědělství) – přívěsný jednoduchý stroj pro rozbíjení hrud, podobné zařízení urovnává povrch tenisových kurtů
 Vodní válec neboli válec pod jezem – turbulentní proudění vody v řece pod pevnou překážkou
 Válcovací stolice – specializovaný tvářecí a válcovací stroj pro výrobu strojních součástí válcováním za tepla, součást větších strojních a technologických celků – válcovacích tratí 
 Válec (též stopa) je pojem související se starším způsobem organizace dat na pevném disku, viz Cylindr-Hlava-Sektor
 Centrální válec – část stonku u rostlin

Externí odkazy